2-я канадская дивизия (, ) — формирование СВ Канады, ответственное за операции в канадской провинции Квебек. Современное командование было создано в 1991 году как Квебекский округ сухопутных войск (). В 2013 году оно было переименовано в 2-ю канадскую дивизию. Дивизия ведёт свою историю от формирований, участвовавших в Первой и Второй мировой войнах.

Во время Первой мировой войны дивизия воевала на Западном фронте, а по её окончанию была расформирована в 1919 году. Была мобилизована при начале Второй мировой войны 1 сентября 1939 года в составе 1-й канадской армии под названием 2-я канадская пехотная дивизия ().

Вторая мировая война 
Несмотря на кризис воинского призыва в Канаде, в дивизию удалось привлечь канадских пограничников и служащих некоторых бригад. В мае и июне 1940 года был сформирован штаб дивизии, сама дивизия перебазировалась в Великобританию с 1 августа по 25 декабря 1940 по просьбе Уинстона Черчилля.

С 1941 по 1942 годы дивизия участвовала в учениях. Первой операцией стала операция «Юбилей» — попытка высадки морского десанта близ французского Дьепа. 19 августа 1942 дивизия совершила высадку при огневой поддержке с моря и задействовании авиации и совместно с силами 4-й и 6-й канадских дивизий предприняла штурм укреплений, однако немецкие войска наголову разгромили канадцев. В бою было убито более 50 % личного состава дивизии.

С 1942 по 1944 годы дивизия, которая постепенно пополнялась добровольцами, несла службу в составе 2-го канадского армейского корпуса 2-й британской армии. После высадки в Нормандии дивизия с 20 июля по 21 августа вела бои близ Кана и Фалеза. После перевода в состав 1-й канадской армии 2-я пехотная дивизия приняла участие в освобождении портов Ла-Манша, битве за Шельду и освобождении Нидерландов. Распущена была по окончании войны.

Настоящее время 

2-я канадская дивизия включает в себя четыре основных формирования, управляемых из штаб-квартиры дивизии в Монреале, провинция Квебек.

5-я механизированная бригада

34-я резервная бригада

35-я резервная бригада

Приданные подразделения 

В 1994 году к базе «Монреаль» была присоединена база «Сен-Жан». Новое формирование включало в себя гарнизоны баз в Лонг-Пуанте, Сент-Юбере, Сен-Жан-сюр-Ришелье, Фарнеме и Сен-Бруно-де-Монтарвиль. В 1998 году при дальнейшем слиянии была присоединена база «Валькартье» с образованием 5-й окружной группы поддержки, в 2013 году переименованной в Группу поддержки 2-й канадской дивизии.
 2-й батальон связи группы тылового обеспечения 2-й канадской дивизии
 Оркестр 22-го Королевского полка

Также 2-я канадская дивизия включает в себя 2-ю патрульную группу Канадских рейнджеров.

Литература 
 Bercuson, David Jay [1996] (2004). Maple leaf Against the Axis. Illustrated edition. Calgary: Red Deer Press. ISBN 0-88995-305-8
 Berton, Pierre (2001). Marching as to war: Canada’s turbulent years, 1899—1953. Toronto: Anchor Canada. ISBN 0-385-25819-4
 Copp, Terry [1992] (2007). The Brigade: The Fifth Canadian Infantry Brigade in World War II. Illustrated edition. Stackpole Books. ISBN 0-8117-3422-6
 D’Este, Carlo (1983). Decision in Normandy. New York: Konecky & Konecky. ISBN 1-56852-260-6
 Zuehlke, Mark; Daniel, C. Stuart (2001). The Canadian Military Atlas: The Nation’s Battlefields from the French and Indian Wars to Kosovo. Illustrated edition. Toronto: Stoddart. ISBN 0-7737-3289-6

Ссылки 
 
 
 
 2nd Canadian Infantry Division
 2nd Canadian Infantry Division 1939—1945
 2nd Canadian Infantry Division: History
 History of the 2nd Canadian Infantry Division May 1945 to July 1945

Видео 
 Dieppe tribute to 2nd Canadian Infantry Division by Bryan Naylor-Operation Jubilee

Дивизии Канады
Воинские части и формирования, созданные в 1915 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1919 году
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году